В 1973 году чемпионат мира по борьбе проходил с 6 по 14 сентября в Тегеране (Иран). Первый раз в истории самбо являлось частью программы чемпионата мира по борьбе. В чемпионате участвовало 436 спортсменов из 41 страны. 188 борцов из 35 команд участвовали в соревнованиях в вольном стиле, 183 борца из 25 команд в греко-римском и 65 борцов из 8 команд в самбо. В общем медальном зачёте советские борцы завоевали 20 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Самбо (мужчины)

Примечания

Литература 
 Голубев В. «Золотой» дождь в жарком Тегеране. // Советский спорт. — 1973. — 15 сентября.
 Золотой урожай медалей. // Советская Литва. — 16 сентября 1973.
 Триумф советских атлетов. // Правда Украины. — 16 сентября 1973.

Ссылки 
 FILA Database

Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Иране